FK Panevėžys är en fotbollsklubb i Panevėžys i Litauen som grundades 2015. Klubben spelar i A lyga – den litauiska förstadivisionen. Större matcher kan spelas på Aukštaitijos stadionas.

Meriter 
 A lyga
  Silver (0): 
  Bronz (1): 2022 

 Litauiska Cupen  
  vinnare: 2020.

 Litauiska Supercupen
  vinnare: 2021

Placering tidigare säsonger

Europeiska cuperna

Färger 
FK Panevėžys spelar i röd trikåer, bortastället är blå.

Dräktsponsor
 2015–2018: Adidas
 Sedan 2019: hummel

Trikåer
Hemmakit

Bortaställ

Trupp 2023 
Uppdaterad: 8 mars 2023

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

 
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Kända spelare 
  Paulius Janušauskas, (2017–2021) 
  Rafael Ledesma, (2018–2019) 
  Linas Klimavičius, (2022–...)

Tränare 
  Virginijus Liubšys, (2015–2017)
  Mantas Savėnas, (2017)
  Albertas Klimavičius, (2017)
  Alexandru Curteian, (sedan 16 januari 2018–till 15 juni 2020)
  Joao Martins, (2020–2021) (tränare har ingen UEFA PRO licens)
  Valdas Urbonas, (11 december 2021 – 11 september 2022)
  Gino Lettieri (sedan 22 september 2022)

Källor

Externa länkar
 Officiell webbplats på fk-panevezys.lt
 A lyga officiell webbplats på alyga.lt
 FK Panevėžys på Soccerway

Fotbollsklubbar i Litauen
Panevėžys län
Sportklubbar bildade 2015